Résultats détaillés de l’édition 1985 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 26 août au .

Faits marquants 
L'Américain John McEnroe perd son titre en finale à New York, largement battu par Ivan Lendl. Le joueur Tchécoslovaque s'empare ainsi de la place de numéro un mondial, inaugurant un règne long de trois ans au sommet. Comme à Roland Garros, les demi finales voient s'affronter les quatre meilleurs joueurs du monde, McEnroe prenant cette fois sa revanche sur Mats Wilander en cinq sets, tandis que Jimmy Connors est encore une fois victime de la puissance de Lendl.

La finale du double messieurs est marquée par un incident assez rare lors du jeu décisif du  entre les Français Yannick Noah/Henri Leconte et les Américains Ken Flach/Robert Seguso (paire de double numéro un en 1985). Alors que Noah/Leconte jouent un point leur permettant de mener 2 sets à 1, la balle des Français heurte le filet, effleure les cheveux de Ken Flach, et sort du terrain. L'arbitre n'ayant pas vu si la balle avait touché le joueur, les Français se tournent alors vers Flach pour qu'il reconnaisse l'évidence, ce qu'il refuse de faire. La paire française, dégoutée de ce manque de sportivité, perd ensuite le jeu décisif et le dernier set 6-0.

Dans le tableau féminin, la Tchécoslovaque Hana Mandlíková obtient la plus belle victoire de sa carrière en parvenant à prendre le meilleur sur les deux meilleurs joueuses du monde, les américaines Martina Navrátilová et Chris Evert, à chaque fois en trois sets. C'est la première fois depuis l'US Open 1981 que l'une ou l'autre des deux américaines ne s'impose pas en grand chelem. Le tournoi est également marqué par la première accession en demi finale de grand chelem pour la jeune Steffi Graf, difficile gagnante de Pam Shriver en quart de finale (avant de céder aisément face à Navrátilová au tour suivant).

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1985 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

1985
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 1985
Tennis en août 1985
Tennis en septembre 1985